Nositelky jména Ermengarda z Anjou:

 Ermengarda z Anjou († 992) – vévodkyně bretaňská
 dcera hraběte Geoffroye I.
 Ermengarda z Anjou († 1076) – hraběnka z Gâtinais a burgundská vévodkyně
 dcera hraběte Fulka Nerry
 Ermengarda z Anjou († 1126) – hraběnka z Anjou
 dcera hraběte Eliáše z Maine
 Ermengarda z Anjou († 1146) – akvitánská vévodkyně, hraběnka z Poitiers a vévodkyně bretaňská
 dcera hraběte Fulka IV.